Em computação Locale é o conjunto de informações que descrevem os formatos e mensagens de uma determinada língua e/ou país.

Lista de lcid - Locale ID 

Programação
Internacionalização e localização